Ace of Spades steht für:

 Ace of Spades (Album), Musikalbum von Motörhead
 Ace of Spades (Lied), Song von Motörhead
 Ace of Spades (Computerspiel), Ego-Shooter-Spiel